A Iogen Corporation é uma empresa canadense produtora de etanol celulósico.

Ligações externas
www.iogen.ca

Empresas produtoras de etanol celulósico